województwo kaliskie – województwo w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1314–1793
 województwo kaliskie – województwo w Królestwie Polskim w latach 1816–1837
 Województwo kaliskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo kaliskie – województwo w Polsce w latach 1975–1998

Zobacz też:
 departament kaliski
 Kaliskie – region w środkowej Polsce
 wojewodowie kaliscy
 ziemia kaliska – ziemia Królestwa Polskiego